Haus der Schatten oder Das Haus der Schatten steht für:

 Haus der Schatten (1971), britischer Thriller von Alastair Reid
 Haus der Schatten, Originaltitel Remember Me, kanadisch-US-amerikanischer Fernsehfilm von Michael Switzer (1995)
 Haus der Schatten, Originaltitel 13 Gantry Row, australischer Fernsehfilm von Catherine Millar (1998)

Siehe auch:
 Das Haus der langen Schatten, britische Horrorkomödie von Pete Walker (1983)